Воин Лазаревич (род. 22 февраля 1942 года) — югославский футболист, нападающий. Наиболее известен как игрок и тренер ФК «Црвена звезда».

Клубная карьера 
Воин начал карьеру в команде «Сутьеска» из родного города. В составе клуба нападающий одержал победу во втором дивизионе Югославии и поднялся в первый дивизион, в котором клуб занял 15 место в сезоне 1964/1965. Нападающий провёл за клуб 25 матчей и забил 6 голов. В 1966 году он перешёл в «Црвену Звезду». В первом сезоне за клуб футболист забил 15 голов в чемпионате, а его команда заняла 5 место в чемпионате. В следующем сезоне нападающий забил 21 мяч и помог команде выиграть чемпионат. В кубке Югославии «Црвена звезда» разгромила в финале ФК «Бор» со счётом 7:0. Нападающий забил в том матче два гола.
В сезоне 1968/1969 нападающий забил 22 гола и стал лучшим бомбардиром чемпионата .Его клуб снова выиграл чемпионат. В кубке чемпионов «Црвена звезда» проиграла «Селтику» (1:5,1:1), Воин забил гол в первой игре против «Селтика». В сезоне 1969/1970 «Црвена звезда» выиграла чемпионат и кубок Югославии. Нападающий забил 12 мячей в чемпионате. В 1970 году Воин перешёл в бельгийский «Льеж», за который он отыграл полгода. В 1971 году нападающий перешёл в «Нанси», за который он играл во второй половине сезона 1970/1971 и первую половину сезона 1971/1972. В первом сезоне нападающий забил 8 голов, во втором — 3 гола. В 1972 году Воин Лазаревич вернулся в «Црвену Звезду», в составе которой он выиграл чемпионат Югославии 1972/1973. В еврокубках нападающий помог «Црвене Звезде» выйти в четвертьфинал Кубка чемпионов, забив по голу «Стали» и «Ливерпулю». В 1974 году футболист провёл несколько матчей в НАСЛ. Воин Лазаревич завершил карьеру в команде «Врбас».

Сборная Югославии 
В 1964 году футболист сыграл за сборную Югославии в товарищеском матче против Румынии. 12 ноября 1967 года нападающий забил единственный гол за сборную в матче против Албании в отборочном турнире Евро-1968. Югославия победила со счётом 4:0. Последний матч за сборную Воин сыграл 24 сентября 1969 года против СССР.

Тренерская карьера 
Воин начал тренерскую деятельность в футбольном клубе «ФК Врбас». В сезонах 1996/1997 и 1998/1999 он был главным тренером ФК «Црвена звезда» и под его руководством были выиграны два кубка страны. В 2000 году Воин Лазаревич был главным тренером ФК «Милиционар».

Достижения 
 Чемпион Югославии: 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1972/73
 Обладатель Кубка Югославии: 1968, 1970

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика в сборной
 Профиль игрока

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Льеж»
Игроки ФК «Нанси»
Игроки ФК «Сутьеска»
Игроки ФК «Торонто Близзард» (1971—1984)
Тренеры ФК «Црвена звезда»